Кем-ур — древнеегипетское божество смерти и умерших.

Божеству Кем-уру поклонялись ещё во времена Древнего царства. Он упоминается в текстах пирамид как воплощение умерших, и почитался таковым как минимум вплоть до правления в Древнем Египте XXVI династии. Во времена Среднего царства умершие обозначались иероглифами вода (mw), земля (t3), горькое озеро (km-wr) и большой бык (k3-wr), что должно было указывать на их взаимосвязь, мифологическую идентичность с богом Кем-уром.

Имя Кем-ура в Древнем Египте связывалось и его носили Большое Горькое озеро и озеро Тимсах, а также крепость на территории нынешнего Вади-Тимулат. Кем-уром также назывался древнеегипетский город, руины которого (Тель-Атриб, Атрибис) находятся северо-восточнее города
Банха.

Литература 
 Rainer Hannig: Großes Handwörterbuch Ägyptisch-Deutsch : (2800—950 v. Chr.). von Zabern, Mainz 2006, ISBN 3-8053-1771-9, S. 1196 und 1272.
 Christian Leitz u.a.: Lexikon der ägyptischen Götter und Götterbezeichnungen, Bd. 6: ẖ-s. (Orientalia Lovaniensia analecta 115). Peeters, Leuven 2002, ISBN 90-429-1151-4, S. 286.
 Adelheit Schlott-Schwab: Die Ausmaße Ägyptens nach altägyptischen Texten. Harrassowitz, Wiesbaden 1981, ISBN 3-447-02186-1, S. 92-93.

Древнеегипетские боги
Боги смерти и загробного мира